En astronomie, le mot « système » peut avoir différents sens.

Système d'objets célestes 
Un système d'objets célestes est un ensemble d'objets célestes, généralement individuels (c'est-à-dire n'étant pas eux-mêmes un regroupement d'objets), liés entre eux. Il peut s'agir notamment de :
 système binaire,
 système planétaire, dont le Système solaire,
 système stellaire (cf. aussi étoile double),
 etc.

Autres « systèmes » astronomiques 
Les systèmes suivants ne sont pas des systèmes « physiques » (matériels).

 Plusieurs systèmes de coordonnées / de référence :
 Système galactique : Système de coordonnées galactiques dans lequel le plan fondamental est un plan choisi une fois pour toutes, aussi proche que possible du plan de symétrie de la Galaxie.
 Un système d'unités : le système astronomique d'unités.

Astronomie
Système